Koło steht für:
 Koło, Stadt in der Woiwodschaft Großpolen
 Koło (Landgemeinde), Gemeinde in der Woiwodschaft Großpolen
 Koło (Landkreis), Kreis in der Woiwodschaft Großpolen, siehe Powiat Kolski

Orte in Polen:
 Koło (Brody), Woiwodschaft Lebus
 Koło (Łaziska), Woiwodschaft Lublin
 Koło (Sulejów), Woiwodschaft Łodz

Ortsteile:
 Koło (Brochów), Nowa Wieś-Śladów in der Gemeinde Brochów in der Woiwodschaft Masowien
 Koło (Ciszyca), Ciszyca in der Gemeinde Konstancin-Jeziorna in der Woiwodschaft Masowien
 Koło (Warszawa), Warschau

Siehe auch:
 
 Kolo